Schlacht von Abukir kann sich auf eine von zwei Schlachten während Napoleons Invasion von Ägypten beziehen:

 die Seeschlacht bei Abukir am 1. und 2. August 1798, oder
 die Schlacht bei Abukir (1799) am 25. Juli 1799.